A Supercopa da França de 2012 foi a 37º edição da Supercopa da França. A edição foi ganha pelo Olympique Lyonnais por um resultado de 2 a 2, 4 a 2 nos pênaltis ao Montpellier.

Partida

Campeão

Ver também
Supercopa da França
Lyon
Montpellier

Supercopa da França
2012 no futebol